Ptilodon — рід метеликів родини Зубницеві (Notodontidae).

Види 
 Ptilodon americana
 Ptilodon atrofusa
 Ptilodon autumnalis
 Ptilodon camelina
 Ptilodon capucina
 Ptilodon discalis
 Ptilodon fasciata
 Ptilodon flavistigma
 Ptilodon giraffina
 Ptilodon hasegawai
 Ptilodon hoegei
 Ptilodon huabeiensis
 Ptilodon infuscata
 Ptilodon jezoensis
 Ptilodon kuwayama
 Ptilodon longipennis
 Ptilodon nikkoensis
 Ptilodon nordlandica
 Ptilodon okanoi
 Ptilodon pallida
 Ptilodon robusta
 Ptilodon sachalinensis
 Ptilodon saturata
 Ptilodon signata
 Ptilodon sounkeana
 Ptilodon teshionis
 Ptilodon uniformis
 Ptilodon urupina
 Ptilodon variegata

Посилання 
 
 Bates DL, Fenton MB (1990) Aposematism or startle? Predators learn their responses to the defenses of prey. Can J Zool 68:49–52
 Dunning DC, Krüger M (1995) Aposematic sounds in African moths. Biotropica 27:227–231
 Dunning DC, Acharya L, Merriman CB, Ferro LD (1992) Interactions between bats and arctiid moths. Can J Zool 70:2218–2223
 Fullard JH, Fenton MB, Simmons JA (1979) Jamming bat echolocation: the clicks of arctiid moths. Can J Zool 57:647–649
 William Conner (ed.). (2009). Tiger moths and woolly bears : behavior, ecology, and evolution of the Arctiidae. Oxford University Press: New York. ISBN 9780195327373

Зубницеві
Роди лускокрилих